

Persones 
 Arent van 's Gravesande, arquitecte (segle XVII)
 Willem Jacob 's Gravesande, físic (1688-1742)
 Laurens Storm van 's Gravesande, governador de la Guaiana neerlandesa entre 1742 i 1772
 Carel Nicolaas Storm van 's-Gravesande, pintor (1841-1924)

Altres 
 9682 Gravesande, asteroide.